Le DUT Chimie sanctionne la formation des techniciens en Chimie délivrée en France dans certains Instituts Universitaires de Technologie.

IUT proposant ce diplôme 

 Besançon 
 Béthune 
 Castres (Université Paul-Sabatier) 
 Créteil-Vitry 
 Grenoble
 Illkirch
 Le Mans
 Le Puy
 Lille
 Lyon
 Marseille
 Montpellier
 Orléans
 Orsay
 Poitiers
 Rennes
 Rouen
 Saint-Avold (Metz)
 Sète (Montpellier)
 Strasbourg

Enseignements 

 Chimie organique
 Chimie inorganique
 Chimie analytique
 Génie Chimique 
 Physique
 Mathématiques
 Informatique
 Culture et communication
 Anglais

Notes et références

Lien externe 
 Programme pédagogique national du DUT

Chimie